Йел, Йелл ():

География 

 Йелл — остров в Шотландии, Шетландские острова
 Йелл — пролив между островами Йелл и Мейнленд, Шетландские острова
 Йелл — округ в США, Арканзас
 Йел — тауншип в округе Бун, штат Айова

Экономика 

 Yell — название английской компании «Hibu» в 2000—2012 годах

Музыка 

 Rebel Yell — второй альбом Билли Айдола
 Raise Your Fist and Yell — студийный альбом Элиса Купера
 Yell! — британский музыкальный коллектив, дуэт.

Персоналии 

 Арчибальд Йел (, 1797—1847) — американский юрист, политик.

Примечания